Владимир Рябов:
 Рябов, Владимир Васильевич (1869—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Тамбовской губернии.
 Рябов, Владимир Павлович (1900—1938) — мордовский учёный-агроном, переводчик.
 Рябов, Владимир Сергеевич (1920—1984) — актёр.
 Рябов, Владимир Фёдорович (род. 1937) — российский металлург, директор Выксунского металлургического завода.